Den Namen Isabela tragen:

 eine Provinz auf den Philippinen, siehe Isabela (Provinz)
 eine Großraumgemeinde in der philippinischen Provinz Negros Occidental, siehe Isabela (Negros Occidental)
 eine Gemeinde in Puerto Rico, siehe Isabela (Puerto Rico)
 eine Insel der Galápagos-Inseln, siehe Isabela (Galápagos)
 Kanton Isabela in der Provinz Galápagos in Ecuador

Den Namen Isabela City tragen:

 eine Stadt in der philippinischen Provinz Basilan, siehe Isabela City

Den Namen La Isabela tragen:

 die erste planmäßige Niederlassung von Europäern in Amerika, siehe La Isabela